Blue Ridge (Alabama)
 Blue Ridge (Geórgia)
 Blue Ridge (Texas)
 Blue Ridge (Virgínia)
 Blue Ridge Manor

Desambiguações de topônimos